Нью-Йорк Метс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 97 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Лос-Анджелес Доджерс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги Нью-Йорк Метц уступили 3-4 Сент-Луис Кардиналс.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Нью-Йорк Метс — Лос-Анджелес Доджерс 3-0
 Финальные серии Национальной лиги: Сент-Луис Кардиналс — Нью-Йорк Метс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Метс
МЛБ в сезоне 2006